Condado de Berrien puede referirse a 2 condados de los Estados Unidos:
Condado de Berrien (Georgia)
Condado de Berrien (Míchigan)